Elsass oder Elsaß steht für:

 Elsass, Landschaft in Frankreich
 Elsaß (Schiff), deutsches Minenschiff
 SMS Elsass, deutsches Linienschiff 
 Reichsland Elsaß-Lothringen, Verwaltungsgebiet des Deutschen Reiches (1871–1918)
 Europäische Gebietskörperschaft Elsass, Gebietskörperschaft in Frankreich (ab 2021)

Elsass oder Elsaß ist der Name folgender Personen:
 Dietrich von Elsass (um 1099–1168), Graf von Flandern

 Gustav Elsaß (1881–1947), deutscher Designer
 Hans Gebhard-Elsaß (1882–1947), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Matthäus von Elsass (um 1137–1173), Graf von Boulogne 
 Odilia von Elsass (um 660–720), Heilige, Schutzpatronin des Elsass, siehe Odilia
 Philipp von Elsass († 1191), Graf von Flandern, siehe Philipp I. (Flandern)

Siehe auch:
 Hugo (Elsass) (vor 863–nach 895), Sohn von König Lothar II. von Lotharingien
 Elsas